Bader Al Kharafi (né en 1979), homme d'affaires koweïtien ;
 Faiza Al-Kharafi (née en 1946), chimiste et universitaire koweïtienne ;
 Jassem Al-Kharafi (1940-2015), homme d'affaires et homme politique koweïtien ;
 Nasser Al-Kharafi (1943-2011), homme d'affaires koweïtien.